Департамент Вера  () — департамент в Аргентине в составе провинции Санта-Фе.

Территория — 21096 км². Население — 51494 человек. Плотность населения — 2,40 чел./км².

Административный центр — Вера.

География 
Департамент расположен на севере провинции Санта-Фе.

Департамент граничит:
на севере — с провинцией Чако
на востоке — с департаментом Хенераль-Облигадо
на юго-востоке — с департаментом Сан-Хавьер
на юге — с департаментом Сан-Хусто
на юго-западе — с департаментом Сан-Кристобаль
на западе — с департаментом Нуэве-де-Хулио

Административное деление 

Муниципалитеты
 Вера ()
 Кальчаки ()
Коммуны
 Каньяда-Омбу ()
 Ольмос ()
 Гарабато ()

 Голондрина ()
 Интияко ()
 Ла-Гальярета ()
 Лос-Аморес ()
 Маргарита ()
 Тартагаль ()
 Тоба ()

Важнейшие населенные пункты

Ссылки 

Страница департамента на сайте МВД Аргентины

Примечания 

Департаменты провинции Санта-Фе